Дехлоран:

 Дехлоран — город на западе Ирана, в провинции Илам.
 Дехлоран — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам.